RKS Radomsko, een Poolse voetbalclub
 Rotterdamse Kunststichting (RKS)
 RKS, scratchband van Robert van Heumen